Дадиани () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Дадиани — владетельный княжеский род (мтавары) Мегрельского княжества.
 Дадиани, Андрей Давидович (1850—1910) — Светлейший князь Дадиан-Мингрельский, генерал-лейтенант русской армии, известный шахматист.
 Дадиани, Бежан (ум. 1728) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Дадиани, Вамех III (?—1661) — удельный князь Салипартиано, владетельный князь (мтавар) Мегрелии, царь Имерети.
 
 
 Дадиани, Давид Леванович (1813—1853) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии, генерал-майор.
 Дадиани, Егор Леонтьевич (1683—1765) — князь, сподвижник Петра I, генерал-майор артиллерии.
 Дадиани, Кация I — владетельный князь Мегрелии.
 Дадиани, Кация II (ум. 1788) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Дадиани, Константин Леванович (1819—1889) — грузинский князь из дома Дадиани, русский генерал.
 
 Дадиани, Лионель Яковлевич (1927—2012) — главный научный сотрудник Института социологии РАН.
 
 Дадиани, Манучар I (? — 1611) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Дадиани, Николай Давидович (1847—1903) — последний владетельный князь Мегрелии, светлейший князь Мингрельский.
 Дадиани, Нино Георгиевна (1772—1847) — жена Григория Кациевича Дадиани, мать Левана V.
 Дадиани, Отиа Элизбарович (1838—1915) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны.
 Дадиани, Отия (ум. 1757) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Дадиани, Саломея Давидовна (1848—1913) — княжна, принцесса Мюрат.
 Дадиани, Самсон Платонович (1886—1937) — грузинский юрист и политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Дадиани, Цотнэ (?—ок. 1260) — владетельный князь (мтавар) Одиши (Мегрелии).
 Дадиани, Шалва Николаевич (1874—1959) — актёр, писатель, драматург, общественный деятель, переводчик. Народный артист Грузинской ССР.